Gérard Petipas (1939 -), un navigateur français.

Lien externe 
 

Patronyme normand